Jaśnica – potok, dopływ Nysy Kłodzkiej
 Jaśnica, Ślad – potok, dopływ Miedzianki